Misael, que significa quem é como Deus?, é o nome de vários personagens da Bíblia:
 Misael (filho de Uziel), um levita, o mais velho dos três filhos de Uziel, filho de Coate, filho de Levi.
 Um dos três jovens, companheiros do profeta Daniel no Cativeiro na Babilônia. Misael teve seu nome trocado para Mesaque. Hananias, Misael e Azarias, os três jovens, foram jogados na fornalha ardente, por não adorarem um ídolo, e escaparam por um milagre.
 Um dos que estavam ao lado de Esdras quando este leu a Lei de Moisés para o povo.

Personagens do Antigo Testamento